Luniversité militaire nationale Vasil Levski(en bulgare : Националният военен университет „Васил Левски“) est un établissement d’enseignement supérieur en Veliko Tarnovo, Bulgarie. Elle a été créée en 1878 comme l'école militaire fondée à Plovdiv. Aujourd'hui, l'université a trois facultés dans les villes de Veliko Tarnovo, Shumen et Dolna mitropolia.

Notes et références

Sources 

Veliko Tarnovo
Veliko Tarnovo